Калька — буквальний переклад іншомовного терміна чи словосполучення.
 Калька — прозорий папір або тонка тканина, що накладається на креслення чи малюнок для точного копіювання.
 Калька — документ (малюнок, кресленик), виконаний на кальці.